Dämmerung steht für:
 Dämmerung, eine Tageszeit
 Dämmerung (Horkheimer), Aphorismen-Sammlung von Max Horkheimer
 Dämmerung (1982), jugoslawisches Filmdrama von Goran Paskaljevic (Suton)
 Dämmerung (1993), deutscher Dokumentarfilm von Peter Voigt

Die Dämmerung steht für:
 Die Dämmerung, Gedicht von Alfred Lichtenstein